FBC peut désigner :
 Fédération belge du cyclotourisme, une fédération classée société royale chargée du cyclotourisme en Belgique ;
 Fijian Broadcasting Corporation, société publique de radiodiffusion aux Fidji ;
 Football club (en français, équipe de football) ;
 FBC Juventus, un club de football professionnel italien basé dans la ville de Turin.